Ivan Karaulov (1980 -), un sauteur à ski kazakh ;
 Sergei Karaulov (1982 -), un joueur ouzbek de basket-ball.